Апий Клавдий (Appius Claudius) може да се отнася за:

 Апий Клавдий Кавдекс, консул 264 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас, няколко римски политици
 Апий Клавдий Пулхер, няколко римски политици
 Апий Клавдий Сабин, няколко римски политици
 Апий Клавдий Рус, консул 268 пр.н.е.
 Апий Клавдий Цек, цензор 312, консул 307 и 296, диктатор 292 и 285 пр.н.е.
 Апий Клавдий Центон, претор 175 пр.н.е.
 Апий Клавдий Юлиан, суфектконсул между 200/210 г., консул 224 г.